Banton bezeichnet folgende geografische Objekte:

 Banton (Romblon), eine Stadtgemeinde in der Provinz Romblon auf den Philippinen 
 Banton (Insel), Insel auf dem Gebiet der gleichnamigen Stadtgemeinde
 Banton (Schottland), ein Dorf in Schottland

Banton ist der Künstler- oder Beiname von:
 Buju Banton, jamaikanischer Dancehall-Reggae- bzw. Ragga-Sänger
 Burro Banton, jamaikanischer Dancehall-Reggae-Sänger
 Hugh Banton (* 1949), britischer Musiker und Organist bei Van der Graaf Generator
 Pato Banton (* 1961), britischer Dancehall-Reggae-Sänger
 Travis Banton (1894–1958), US-amerikanischer Kostümbildner beim Film
 Uwe Banton, deutscher Reggae-Sänger

Siehe auch:

 Bandon (Begriffsklärung)
 Benton
 Bainton